Ниже приведён список футбольных стадионов в Северной Ирландии вместимостью не менее тысячи зрителей.

См. также 
 Список стадионов Северной Ирландии

Примечания 

 
Северная Ирландия
Футбол